Эксталига 2016/2017 — 25-й сезон Белорусской экстралиги. Сезон начнётся в сентябре 2016 года и закончится в апреле 2017 года. В турнире примут участие 12 клубов из Белоруссии.

Регламент 
- На первом этапе Экстралиги команды играют в 2 стадии.

- На первой стадии первого этапа Экстралиги каждая команда проводит по две игры на своем поле и по две игры на поле соперника с каждой командой Экстралиги согласно утверждённому Календарю игр.

- Места команд в таблице Экстралиги после первой стадии первого этапа Экстралиги определяются по сумме очков, набранных во всех матчах первой стадии первого этапа Экстралиги.

- Команды, занявшие в таблице после первой стадии первого этапа Экстралиги места с 1-го по 6-е, квалифицируются в подгруппу "А" для участия во второй стадии первого этапа Экстралиги.

- Команды, занявшие в таблице после первой стадии первого этапа Экстралиги места с 7-го по 12-е, квалифицируются в подгруппу "Б" для участия во второй стадии первого этапа Экстралиги.

- На второй стадии первого этапа Экстралиги команды в своих подгруппах играют согласно утверждённому Календарю игр.

- По итогам первого этапа Экстралиги определяются: победитель регулярного Чемпионата Республики Беларусь по хоккею с шайбой сезона 2016-2017 годов и 8 команд, которые принимают участие во втором этапе Экстралиги.

Участники

Тренеры и капитаны

Регулярный чемпионат

Группа «А» 

  М — место в конференции, И — игр, В — выигрышей, ВО — выигрышей в овертайме, ВБ — выигрышей по буллитам, ПБ — поражений по буллитам, ПО — поражений в овертайме, П — поражений, Ш — забитые-пропущенные шайбы, ±Ш — разница шайб, О — очков

р – победитель регулярного чемпионата, п – команда, прошедшая в плей-офф

 Группа «Б» 

  М — место в конференции, И — игр, В — выигрышей, ВО — выигрышей в овертайме, ВБ — выигрышей по буллитам, ПБ — поражений по буллитам, ПО — поражений в овертайме, П — поражений, Ш — забитые-пропущенные шайбы, ±Ш — разница шайб, О — очков

п – команда, прошедшая в плей-офф

Статистика Регулярного чемпионата

Статистика игроков

Плей-офф

Статистика Плей-офф

Статистика игроков

См. также 
 Белорусская экстралига

Ссылки 

Хоккей с шайбой в Белоруссии
Сезоны Белорусской экстралиги
2016 год в хоккее
2017 год в хоккее
Спорт в Белоруссии в 2016 году
Спорт в Белоруссии в 2017 году